Jolly Jumper est le cheval de Lucky Luke, cowboy de bande-dessinée créé par Morris.
 Jolly Jumper est un groupe de rock dont est issu le soliste Le Minimum.

de:Lucky Luke#Hauptfiguren